Malthininae — подсемейство жуков из семейства мягкотелок.

Классификация 
 Триба Malchinini
 
 
 Триба Malthinini
 
 Триба Malthodini

См. также 

 Malthinus biguttatus
 Malthinus frontalis
 Malthodes guttifer
 Malthodes marginatus
 Malthodes maurus
 Malthodes minimus

Ссылки 
 BioLib  Profil taxonu podčeleď Malthininae Kiesenwetter, 1852.

Мягкотелки
Подсемейства насекомых